Tung Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Litan He (vattendrag i Kina, lat 27,56, long 116,65), Jiangxi, 
 Dong Jiang (vattendrag i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar